«Las Torres» — o sus variantes «As Torres», «Les Torres» — pueden referirse a:

Toponimia

Argentina 
 Las Torres (del Docke), nombre popular al Conjunto Habitacional Nicolás Avellaneda ubicado en Buenos Aires.

Chile 
 Las Torres, estación del metro de Santiago, línea 4.

España 
Las Torres

 Las Torres, localidad del municipio de Adeje, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Las Torres, localidad del municipio de Arapiles, en la provincia de Salamanca;
 Las Torres, localidad del municipio de Huétor-Tájar, en la provincia de Granada;
 Las Torres, localidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas;
 Las Torres, localidad del municipio de Yeste, en la provincia de Albacete;
 Las Torres de Aliste, localidad del municipio de Mahíde, en la provincia de Zamora;
 Las Torres de Cotillas, municipio de la Región de Murcia;
Les Torres
 Les Torres, localidad del municipio de Roda de Bará, en la provincia de Tarragona;
 Les Torres, localidad del municipio de San Pedro de Ribas, en la provincia de Barcelona;
 Les Torres de Sanui, localidad del municipio de Lérida, en la provincia de Lérida.
As Torres
 As Torres, localidad del municipio de Carballo, en la provincia de La Coruña;
 As Torres, localidad del municipio de Golada, en la provincia de Pontevedra;
 As Torres, localidad del municipio de Malpica de Bergantiños, en la provincia de La Coruña.
 As Torres, localidad del municipio de Oleiros, en la provincia de La Coruña.

México 
 Las Torres, estación de tren ligero de la Ciudad de México.

Nicaragua 
 Las Torres, barrio de la Ciudad de Managua.